VM i ishockey 1951 var det 18. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 29. EM i ishockey, og turneringen blev spillet 9. – 17. marts 1951 i Paris, Frankrig.

Mesterskabet havde deltagelse af 13 nationer – det højeste antal hidtil efter 2. verdenskrig. For første gang blev VM-deltagerne opdelt i to niveauer efter styrke. De syv bedste hold spillede om verdensmesterskabet, mens de resterede seks hold spillede en turnering, det blev kaldt "Criterium Européen" – en forløber for de senere B-verdensmesterskaber (nuværende 1. division).

De forsvarende verdensmestre fra Canada var endnu en gang suveræne og hentede dermed den 14. VM-titel. Sverige vandt sølv for tredje gang (efter 1928 og 1947) og dermed EM-titlen for 5. gang som bedste europæiske nation. VM-bronzemedaljerne gik til Schweiz.

B-turneringen Criterium Européen blev vundet af Italien foran Frankrig og Holland.

Verdensmesterskabet 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|VM 1951
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="60px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 62-6  
| 12
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"|
| 6
| 4
| 1
| 1
| 33-14
| 9
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"|
| 6
| 4
| 1
| 1
| 28-12
| 9
|-
| 4.
| align="left"|
| 6
| 2 
| 0
| 4
| 10-27
| 4
|-
| 5.
| align="left"|
| 6
| 1
| 1
| 4
| 18-42
| 3
|-
| 6.
| align="left"|
| 6
| 1
| 1
| 4
| 14-42
| 3
|-
| 7.
| align="left"|
| 6
| 1
| 0
| 5
| 15-37
| 2
|}

Slutstillinger

Criterium Européen 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Criterium Européen
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="60px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| width="30px"|1.
| align="left"|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 27-8  
| 10
|-
| 2.
| align="left"|
| 5
| 4
| 0
| 1
| 35-15
| 8
|-
| 3.
| align="left"|
| 5
| 3
| 0
| 2
| 17-16
| 6
|-
| 4.
| align="left"|
| 5
| 1 
| 0
| 4
| 20-27
| 2
|-
| 5.
| align="left"|
| 5
| 1
| 0
| 4
| 16-25
| 2
|-
| 6.
| align="left"|
| 5
| 1
| 0
| 4
| 13-37
| 2
|}

1951
Ishockey i 1951